Kelen Ferenc (1873–1958) fordító
 Kelen Ferenc (1924–2017) fotóművész